Бра́тская моги́ла ру́сских журнали́стов (другие названия: Памятник русским журналистам, Мемориал русским журналистам, Гробница Осипа Андреевича Мончаловского) — памятник наиболее известным галицко-русским писателям и журналистам, расположенный во Львове на Лычаковском кладбище. Создан в гробнице галицко-русского общественного деятеля Осипа Мончаловского путём добавления в гробницу с 1908 года новых захоронений. На сегодняшний день последнее захоронение в осуществлено в 1979 году, а всего в мемориале покоится прах 14-ти галицко-русских общественных деятелей.

История создания 

После смерти в 1906 году галицко-русского общественного и политического деятеля Осипа Мончаловского ему была сооружена гробница на Лычаковском кладбище, в которой он был захоронен.

Впоследствии гробница Мончаловского стала использоваться для захоронений других галицко-русских писателей и журналистов. В 1908 году здесь был захоронен Богдан Дедицкий, в 1909 году Владимир Луцык, в 1911 году Иван Процык, в 1913 году Орест Авыковский, в 1914 году Иван Пелех, а в 1916 году Клавдия Алексевич.

В 1930-е гг. в гробнице появилось ещё несколько захоронений. В 1933 году здесь нашли покой останки Григория Мальца, в 1935 году Бориса Лелявского, а в 1935 году — Мариана Глушкевича.

Последние захоронения в гробнице произошли в конце 1960-х — 1970-х гг.: в 1965 году здесь был похоронен Семён Бендасюк, в 1970 году Василий Ваврик, в 1971 году Роман Мирович, а в 1979 году Всеволод Труш.

Список захороненных лиц 

В Братской могиле русских журналистов захоронены:
 Мончаловский, Осип Андреевич
 Дедицкий, Богдан Андреевич
 Луцык, Владимир Фёдорович
 Процык, Иван Ильич
 Авдыковский, Орест Арсеньевич
 Пелех, Иван Никитич
 Лелявский, Борис Николаевич
 Алексевич, Клавдия Ивановна
 Малец, Григорий Семёнович
 Глушкевич, Мариан Феофилович
 Бендасюк, Семён Юрьевич
 Ваврик, Василий Романович
 Мирович, Роман Денисович
 Труш, Всеволод Владимирович

Ссылки

Примечания 

Памятники Львова
Братские могилы на Украине
Братская могила русских журналистов
Появились в 1906 году на Украине